Canadá
 La Motte

França
 La Motte (Côtes-d'Armor)
 La Motte (Var)

Desambiguação